Натан Семёнович Бендицкий (30 августа 1948 — 24 февраля 2014) — российский пианист и музыкальный педагог. Профессор Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, заслуженный артист Российской Федерации (1999).

Биография 
После окончания Саратовского музыкального училища, в 1966 году, поступил в Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова, в класс своего отца — профессора С. С. Бендицкого.

Будучи студентом консерватории, был удостоен звания Дипломанта Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей (Москва, 1969 год).

В 1974 году окончил ассистентуру-стажировку Саратовской государственной консерватории. На кафедре специального фортепиано работал с 1970 года.

Класс Н. С. Бендицкого закончили свыше 80 человек, которые работают в России и других странах. Постоянно проводил мастер-классы в различных музыкальных учебных заведениях.
Был сопредседателем жюри международного конкурса «Созвездие талантов-2011».

Семья 
 Отец — Семён Соломонович Бендицкий, пианист и педагог.
 Мать — Сенокосова, Октябрина Михайловна, пианистка и музыкальный педагог.
 Братья:
 Александр Семёнович (род. 1932) — композитор,
 Игорь Семёнович (1941—2011) — музыкальный педагог, профессор Ростовской консерватории.
 Сестра: Бендицкая (Рыкель), Анна Семёновна (1953—2012) — музыкальный педагог.

Награды и звания 
 22 ноября 1999 года присвоено почётное звание Заслуженный артист России.
 В 2002 году присвоено учёное звание профессора.

Примечания

Ссылки 
 Бендицкий Натан Семёнович

Родившиеся в СССР
Выпускники Саратовской консерватории